Унже́нин — русская фамилия, родоначальник которой происходил с берегов реки Унжа.

 Унженин, Авксентий Степанович (1803—1859) — казанский купец, чаеторговец.
 Унженин, Василий Николаевич (1813—1891) — казанский купец, торговец бакалейными товарами.
 Унженин, Иван Михайлович (1878—1911) — яранский купец, меценат.
 Унженин, Николай Васильевич (1846—1913) — казанский купец, благотворитель.

См. также 
 Унженины